Minton är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Robert Minton (1904–1974), amerikansk bobåkare
 Sherman Minton (1890–1965), amerikansk politiker och jurist
 Thomas Minton (1804–1866), svensk läkare

Engelska efternamn